est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide para-aminosalycilique, numéro CAS 
 acide 3-hydroxyanthranilique, numéro CAS 
 mésalazine, numéro CAS 
 alcool 2-nitrobenzylique, numéro CAS 
 alcool 3-nitrobenzylique, numéro CAS 
 alcool 4-nitrobenzylique, numéro CAS